Жда́новский — фамилия, а также топоним.

Топонимы 
 Ждановский — посёлок в Кстовском районе Нижегородской области.
 Ждановский — посёлок в Кизильском районе Челябинской области.
 Ждановский — микрорайон города Павлово Нижегородской области

Фамилия 
 Ждановский, Владимир Алексеевич (1903—1959) — советский инженер-химик, учёный в области химии взрывчатых веществ, лауреат Сталинской премии.
 Ждановский, Леонид Александрович (1918—1998) — Герой Советского Союза.

Разное 
 Ждановский городской совет — одна из административно-территориальных единиц в составе Донецкой области.
 Ждановский завод тяжёлого машиностроения — прежнее название мариупольского завода «Азовмаш».
 Ждановский металлургический завод имени Ильича — прежнее название Мариупольского металлургического комбината имени Ильича.
 Ждановский мост (значения)
 Ждановский район
 Остров Ждановский — полуостров на Карельском перешейке, находящийся на южном берегу реки Вуоксы.

См. также 
 Жданов
 Ждановка
 Жданово
 Ждановск
 Ждановская
 Ждановское сельское поселение
 Имени Жданова